Nault est un patronyme français répandu au Canada.

 Bob Nault (Robert Daniel Nault, né en 1955), homme politique canadien ;
 Fernand Nault (Fernand-Noël Boissonneault, 1920-2006), danseur et chorégraphe canadien ;
 François Nault (né en 1968), théologien canadien ;
 Jean-Charles Nault (né en 1970), moine bénédictin français, père abbé de l’abbaye de Saint-Wandrille ;
 Jean-Philippe Nault (né en 1965), prélat français, frère du précédent ;
 Martine Nault (nom de naissance de Martine St-Clair, née en 1962), auteur-compositrice-interprète canadienne.
 Marc-Antoine Nault ( Canadien, Québécois, Né en 1993 )

Voir aussi
 
 
 Neau
 Neault
 

Homonymie de patronyme